Il distretto di Zyrân (in kazako: Зырян ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Zyrân.

Note 

Zyrân